La deuxième génération de Pokémon désigne les cent Pokémon numérotés dans le Pokédex de 152 à 251, apparus avec les jeux Pokémon Or et Argent.

Cette génération est conçue comme un prolongement de la première : le design des Pokémon est semblable, avec des formes simples et des couleurs unies, et de nombreux nouveaux Pokémon sont des évolutions ou des bébés de Pokémon de première génération. La deuxième génération voit l'apparition de deux nouveaux types, Ténèbres et Acier – ce dernier étant attribué à Magnéti et Magnéton comme second type –, ainsi que de la notion de sexe chez les Pokémon, qui n'existait auparavant que chez Nidoran, qui pouvait être mâle ou femelle.

Avant la sortie officielle de ces jeux, en 1999 au Japon, certains de ces Pokémon avaient fait des apparitions ponctuelles dans d'autres médias de la franchise à titre de teasing : c'est notamment le cas de Togepi, présent dans le dessin animé dès la première saison (diffusée à partir de 1997) mais aussi Snubbull et Marill dans le court-métrage Les vacances de Pikachu, de Donphan dans le film Mewtwo contre-attaque, ou encore de Ho-Oh et Lugia, les Pokémon légendaires mascottes de cette génération, qui apparaissent respectivement dans le premier épisode du dessin animé et dans le manga Pocket Monsters Special, sans que leur nom ne soit révélé.

Les pré-évolutions et évolutions accompagnées d'un numéro correspondent à des Pokémon issus d'autres générations.

Cette liste inclut également les formes alternatives des Pokémon de cette deuxième génération, c'est-à-dire les méga-évolutions issues des jeux Pokémon X et Y, les formes de Galar issues des jeux Pokémon Épée et Bouclier ou encore les formes de Hisui issues du jeu Légendes Pokémon : Arceus..

Chaque Pokémon possède deux noms officiels en japonais : l'un en katakana (entre parenthèses)  et un autre en rōmaji, utilisé en tant que marque commerciale (en italique). En Occident, le nom français des Pokémon est utilisé en France, en Belgique et en Suisse tandis que le nom anglais est utilisé dans le reste du monde, à l'exception de l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine. Les noms anglais étaient utilisés au Québec jusqu'à la sortie des jeux Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver ( génération), premiers jeux Pokémon à voir une version française disponible dans le pays.

Notes et références 

Generation 2